Кривоно́жка:

 Кривоножка — разговорное, фамильярное название кривоногого человека. Может относиться также к кривоногому животному или предмету с искривлённой опорой (например: гриб-кривоножка).

 Кривоножка — чертёжный инструмент, особая разновидность рейсфедера; предназначена для качественного вычерчивания кривых линий от руки.

 Кривоножка — река на острове Кунашире. Впадает в Кунаширский пролив. Координаты устья: 

 Кривоножка — деревня в Паниковской волости Печорского района Псковской области России. Координаты: 

 «Кривоножка» — сборник рассказов (1952 г.) таджикского писателя Рахима Джалила (Джалилова).

Ссылки 
[maps.vlasenko.net/?lon=145.452&lat=43.846&addmap1=smtm200&addmap2=smtm1000 Река Кривоножка на топографической карте]